Elena Ceaușescu (1916-1989) – politica rumena
 Ilie Ceaușescu (1926-2002) – politico e militare rumeno
 Marin Ceaușescu (1916-1989) – economista e diplomatico rumeno
 Nicolae Ceaușescu (1918-1989) – politico e dittatore rumeno
 Nicu Ceaușescu (1951-1996) – politico rumeno
 Valentin Ceaușescu (1948) – fisico rumeno 
 Zoia Ceaușescu (1949-2006) – matematica rumena